

Patronyme 

 Famille de Rigaud de Vaudreuil ;

 André Rigaud (1761-1811), général de la révolution haïtienne ;
 Auguste Rigaud (1760-1835), fabuliste et poète occitan ;
 Dahbia Rigaud (1976-), haltérophile française ;
 Émile Rigaud (1814-1890), avocat, homme politique français, maire d'Aix-en-Provence ;
 Eudes Rigaud (1205-1275), ecclésiastique français ;
 Francis Rigaud (1920-), réalisateur français ;
 Gaspard Rigaud (1661-1705), portraitiste français ;
 Georges Rigaud (1905-1984), acteur français ;
 Hyacinthe Rigaud (1659-1743), peintre français ;
 Jacqueline Rigaud (1925-2022), Juste parmi les Nations française ;
 
 Jacques Rigaud (1680-1754), dessinateur et graveur français ;
 Jacques Rigaud (1932-2012), essayiste, haut fonctionnaire et administrateur français ;
 
 Jean Rigaud (13?-1323), ecclésiastique et prélat français ;
 Jean Rigaud (1912-1999), peintre de marine français ;
 Jean Rigaud (1924-2005), écrivain et photographe français ;
 Jean Rigaud (1925-2008), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Rigaud (1720-17?), dessinateur et graveur français ;
 Jean-Baptiste Rigaud (1829-1898), parfumeur français ;
 Jean-Cyrille Rigaud (1750-1824), poète occitan ;
 Joseph de Rigaud (1748-1794), juriste français, maire de Toulouse ;
 Louis-Philippe de Rigaud, marquis de Vaudreuil (1724-1802), marin français ;
 Olivier Rigaud (1947-2013), architecte français ;
 Philippe de Rigaud de Vaudreuil (1643-1725), gouverneur et seigneur en Nouvelle-France ;
 Pierre-Gaston Rigaud (1874-1939), peintre français ;
 Pierre de Rigaud de Vaudreuil de Cavagnial (1698-1778), officier de la Marine, seigneur et gouverneur de la Nouvelle-France.

Toponyme

Canada 
 Rigaud, ancienne division du Conseil législatif du Québec ;
 Montagne de Rigaud, montagne canadienne du Québec ;
 Rigaud, ancienne division sénatoriale canadienne du Québec ;
 Rigaud, municipalité canadienne du Québec ;
 la rivière Rigaud, affluent canadien de la rivière des Outaouais ;
 la seigneurie de Rigaud, seigneurie canadienne du Québec.

France 
 Rigaud, commune française des Alpes-Maritimes ;
 la place Rigaud, place française de Perpignan ;
 le Rigaud, affluent français de la Dordogne.

Autres 

 Parfums Rigaud (1852-), maison de parfums française.

Homonymie d'hydronyme